ACAP2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 3-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 778 амінокислот, а молекулярна маса — 88 029.

Кодований геном білок за функціями належить до активаторів гтфаз, фосфопротеїнів. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном цинку. 
Локалізований у мембрані, ендосомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 3

Активатори ГТФаз
Металопротеїни